Autumn Ridge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Autumn Ridge (Arizona), im Maricopa County
 Autumn Ridge (Lexington), Stadtviertel von Lexington, Kentucky
 Autumn Ridge (Maryland), im Carroll County
 Autumn Ridge (Virginia), im Stafford County
 Autumn Ridge Estates, im Polk County, Iowa